Hoppstädter oder Hoppstaedter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hoppstaedter (1886–1931), deutscher Manager im Ruhrbergbau
 Kurt Hoppstädter (1905–1970), deutscher Heimatforscher und Heraldiker